Vuomajärvi kan syfta på:
Vuomajärvi, Övertorneå kommun, by i Övertorneå kommun

Vuomajärvi kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vuomajärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (2,78 km²)
Vuomajärvi, Övertorneå kommun, byn ligger vid denna sjö
Vuomajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,27 ha)
Vuomajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748937-183757), sjö i Pajala kommun,  (5,55 ha)
Vuomajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754209-180473), sjö i Pajala kommun,  (2,84 ha)
Vuomajärvet, sjö i Gällivare kommun,  (4,1 ha)
Vuomajärvi (Gällivare socken, Lappland, 740724-173676), sjö i Gällivare kommun,  (14,7 ha)
Vuomajärvi (Gällivare socken, Lappland, 741720-171043), sjö i Gällivare kommun, 
Vuomajärvi (Gällivare socken, Lappland, 741954-173735), sjö i Gällivare kommun,  (13,1 ha)
Vuomajärvi (Gällivare socken, Lappland, 743265-174235), sjö i Gällivare kommun,  (5,54 ha)
Vuomajärvi (Gällivare socken, Lappland, 744053-171812), sjö i Gällivare kommun,  (17,2 ha)
Vuomajärvi (Gällivare socken, Lappland, 748804-171341), sjö i Gällivare kommun,  (12,6 ha)
Vuomajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (11,5 ha)
Vuomajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (34,7 ha)

Se även
Vuomajaure
Myrsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn